Iowa County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Iowa County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000247
 Iowa County Courthouse (Wisconsin), ID-Nr. 72000053